Frank Filan – fotografo statunitense premio Pulitzer per la fotografia 1944
 John Filan – ex calciatore e allenatore di calcio australiano, portiere
 Shane Filan – cantante irlandese